Косович Віталій Мирославович (нар. 22 червня 1963, с. Олешків) – юрист, професор,  кандидат юридичних наук (Оцінювання та оцінки у правовому регулюванні, 1996).

Завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка

Біографія 
Доцент (2002), доктор юридичних наук (Загальнотеоретичні аспекти удосконалення нормативно-правових актів України, 2015). Закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка у 1992 році,  аспірантуру (1995). 

У 1995-2002 асистент, 

З 2002 по 2008 - доцент кафедри теорії та історії держави і права.

З 2008 року - доцент кафедри теорії та філософії права. 

З 2003 по 2015 заступник декана з навчальної роботи  юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Публікації 
Автор понад 100 наукових публікацій.

Монографії:

 1. Оцінювання й оцінки у національному й міжнародному правозахисті: монографія / В. М. Косович. – Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Серія І. Дослідження та реферати. – Випуск 12, – Львів, 2006. –215 с.
 2. Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки: монографія / В. М. Косович. – Львів: Тріада-плюс, 2010. – 212 с.
 3. Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти: монографія / В. М. Косович. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 568 с.

Статті:

 1. Косович В. М. Закон «Про нормативно-правові акти» як засіб удосконалення нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 52. – С. 10–20.
 2. Косович В. М. Система нормативно-правових актів України: основні напрями вдосконалення / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 53. – С. 23–35.
 3. Косович В. М. Міжнародне право як засіб вдосконалення нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 54. – С. 16–28.
 4. Косович В. М. Якість нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 55. – С. 20–27.
 5. Косович В. М. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика та шляхи боротьби з ними / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 56. – С. 8–23.
 6. Косович В. М. Техніко-технологічні засоби приведення нормативно-правових актів України відповідно до стандартів міжнародного права / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 245–253.
 7. Косович В. М. Удосконалення доктринальних підходів до концепції нормативно-правового акта / В. М. Косович // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2012. – Вип. 618. – С. 36–42.
 8. Косович В. М. Правовий моніторинг як засіб вдосконалення нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. – Вип. 3. – С. 31–44.
 9. Косович В. М. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. М. Косович // Право України. – 2012. – № 9. – С. 274–280.
 10. Косович В. М. «Живе право» як джерело формування досконалих нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2012. – Вип. 628. – С. 34–40.
 11. Косович В. М. Нормативне закріплення принципів права як чинник досконалості нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 7. – С. 40–50.
 12. Косович В. М. «Правові припущення» як засіб створення досконалих нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2013. – Вип. 644. – С. 44–52.
 13. Косович В. М. Мова нормативно-правових актів України: методологія вдосконалення / В. М. Косович // Університетські наукові записки: часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 7. – С. 60–68.
 14. Косович В. М. Нормативна регламентація тлумачення нормативно-правових актів України як передумова їх удосконалення / В. М. Косович // Наше право/Our law. – 2013. – № 11. – С. 5–13.
 15. Косович В. М. Правові дефініції як засіб забезпечення створення досконалих нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 43–52.
 16. Косович В. М. Напрям дії нормативно-правових актів України у часі: теоретичні та практичні аспекти, необхідність вдосконалення / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 58. – С. 11–26.
 17. Косович В. М. Логічні засоби забезпечення досконалості нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 59. – С. 17–27.
 18. Косович В. М. Кодифікаційна техніка як засіб удосконалення НПА України / В. М. Косович // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2013. – Вип. 8. – С. 40–50.
 19. Косович В. М. Технологічно-юридичні недоліки нормативно-правових актів України / В. М. Косович // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2014. – Вип. № 18. – С. 38–42.
 20. Косович В. М. Внесення змін до нормативно-правових актів України як спосіб їх вдосконалення / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Вип. 60. – С. 35–46.
 21. Косович В. М. Видання нормативно-правових актів України у новій редакції як спосіб їх удосконалення / В. М. Косович // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2014. – № 3. – С. 5–14.
 22. Косович В. М. Проблеми правового регулювання адаптації законодавства України до європейських правових стандартів / В. М. Косович // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2011. – № 2. – С. 49–62.
 23. Косович В. М. Нормативно-правові акти України: деякі теоретичні аспекти / В. М. Косович // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2012. – № 3. – С. 147–163.
 24. Косович В. М. Закрепление юридических конструкций в законодательстве Украины: технико-технологические аспекты / В. М. Косович // Право.by: научно-практический журнал. – 2013. – № 3. – С. 126–131.
 25. Косович В. М. Экспертиза проектов нормативно-правовых актов Украины как условие их совершенства / В. М. Косович // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. – Оренбург, 2013. – (выпуск семнадцатый). – С. 20–26.
 26. Косович В. М. Техніко-юридичні недоліки нормативно-правових актів України: основні різновиди / В. М. Косович // Право України. – 2014. – № 8. – С. 169–177.
 27.Косович В. М. Оціночні поняття у нормативно-правових актах: підстави використання, правила реалізації, застосування, тлумачення / В. М. Косович // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – 2016. – № 7. – С. 111–123. (0,5 д. а.);
 28.Косович В. М. Законодательство Украины и Республики Беларусь о нормативных правовых актах: возможности усовершенствования  / В. М. Косович // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2017. – № 1. – С. 14–19. (0,2 д. а.).
 29.Косович В. М. Принципи права, принципи правотворчості та принципи у нормативно-правових актах / В. М. Косович  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –  2016. – Вип. 63. – С. 3–9. (0,3 д. а.);
 30.Косович В. М. Соціальна спрямованість правозастосування та засоби її юридичного забезпечення / В. М. Косович // Соціологія права.  – 2016. – № 4 (19). – С. 62–72. (0,3 д.а.);
 31.Косович В. М. Правозастосовна техніка: загальнотеоретична характеристика / В. М. Косович  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –  2017. – Вип. 64. – С. 3–10. (0,4 д. а.);
 32.Косович В. М.  Юридичні конструкції як засіб правозастосовної техніки // Публічне право. – 2017.  – № 2 (26). – С.260–270. (0,5 д.а.);
 33.Косович В. М. Логічні засоби правозастосовної техніки / В. М. Косович // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. – 2017. – № 3(15). –  С. 10–17. (0,5 д. а.).
 34.Косович В. М. Конституційна скарга і критерії  конституційності законів: загальнотеоретичні аспекти / В. М. Косович // Український часопис конституційного права. – 2017. – № 1. – С. 39–44. (0,3 д. а.).
 35.Косович В. М. Юридичний техніко-технологічний інструментарій та верховенство права: (методологія дослідження) / В. М. Косович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –  2018. – Вип. 66. – С. 14–26. (0,5 д. а.);
 36.Косович В. М.  Приховані (латентні) недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика / В. М. Косович // Публічне право. – 2018. – № 2 (30). – С.184–191. (0,5 д.а.);
 37.Косович В. М. Техніко-технологічні засоби створення правових законів: загальнотеоретичні аспекти / В. М. Косович // Держава і право. Юридичні науки. – 2018. – Вип. 79. – С. 34–46. (0,4 д.а.).
 38.Косович В. М. Кодифікація сучасного законодавства України: відповідність юридико- технічним вимогам (на прикладі проекту Кодексу України з процедур банкрутства) / В. М. Косович  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –  2019. – Вип. 68. – С. 12–21. (0,5 д. а.);
 39.Косович В. М.  Проект Трудового кодексу України: відповідність вимогам та правилам нормопроектної техніки / В. М. Косович // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2019. – № 1. – С.44–51. (0,5 д. а.).
 40. Косович В. М. Сучасна загальна теорія права та держави: тенденції розвитку / В. М. Косович  // Вісник Львівського університету. Серія юридична. –  2020. – Вип. – С. 3–9;
 41. Косович В. М.  Виключна правова проблема та необхідність розвитку права: загальнотеоретичний аналіз /В. М. Косович  // Право України. –  2020. – № 3. – С. 218–232;
 42. Косович В. М. Загальнотеоретичні положення у судовій практиці: використання та необхідність їх поглибленого вивчення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2020. Вип. 72. ЛНУ Імені Івана Франка. Львів. – 2021. – C. 3-13.

Курси 

 Правотворчі, правотлумачні та правозастосовні засоби забезпечення прав людини в Україні
 Професійна етика юриста
 Теорія та філософія права
 Юридична дефектологія: соціально-правові аспекти

Примітки 

Науковці юридичного факультету Львівського університету